Batylda — imię żeńskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów badu- //batu- ("wojna") i -hild ("walka, wojna"). Patronką tego imienia jest św. Batylda, królowa Neustrii i Burgundii (VII wiek).

Batylda imieniny obchodzi 30 stycznia.

Znane osoby noszące to imię: 
 Batylda Schaumburg-Lippe (1873–1962) – córka Wilhelma Schaumburg-Lippe
 Sybilla Koburg, właśc. Sybilla Calma Maria Alice Bathildis Feodora Prinzessin von Sachsen-Coburg-Gotha (1908–1972) – księżniczka Saksonii, później księżna Västerbotten.

Żeńskie imiona germańskie